Чемпионат Румынии по футболу 1975/1976 — 59-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1975/1976
Румыния
Румыния
1975 год в Румынии
Спорт в Румынии в 1976 году